Langemarck is
 oude spelling voor Langemark, in de Eerste Wereldoorlog wereldwijd bekend geraakt omdat dit zo op de (Franstalige) kaarten stond
 brigades van de Waffen-SS in de Tweede Wereldoorlog: stormbrigade Langemarck en de Langemarck divisie (meestal, maar niet altijd met ck geschreven)